Кихада () — испанская фамилия. Известные носители:

 Кихада, Руберт (род. 1989) — венесуэльский футболист.
 Кихада Уриас, Альфонсо (род. 1940) — сальвадорский поэт.